Mount Baker (Góry Kaskadowe)
 Mount Baker (Ruwenzori)